Le mot fibre peut correspondre à:

 Fibre, un matériau naturel (végétal, animal ou minéral) ou artificiel.
 Fibre (informatique), dans le monde informatique, un équivalent léger et coopératif du thread.
En théorie des ensembles, la fibre d'une application  en un élément  communément notée  est l'ensemble des antécédents de  par  :

Voir aussi 
 Fibre optique
 Fibre textile
 Fibre alimentaire
 Fibré